Lilla Ljustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Ljustjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (9,85 ha)
Lilla Ljustjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,

Se även
Ljustjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn